

Sciences et techniques

Biologie 
 Les rhinocéros sont des mammifères périssodactyles, de la famille des rhinocérotidés.
 Rhinoceros (sans accent) est l'un des quatre genres de rhinocérotidés.
 Le Rhinocéros indien (Rhinoceros unicornis) est un rhinoceros unicorne.
 Le Rhinocéros de Java ou Rhinocéros de la Sonde (Rhinoceros sondaicus) est un rhinocéros unicorne apparenté au rhinocéros indien, leur peau à tous deux étant composée de larges plis et faisant penser à une armure.
 Le Rhinocéros blanc (Ceratotherium simum) est la seule espèce actuelle du genre Ceratotherium. Il se subdivise en deux-sous-espèces : le Rhinocéros blanc du Nord (Ceratotherium simum cottoni) et le Rhinocéros blanc du Sud (Ceratotherium simum simum).
 Le Rhinocéros de Merck (Dicerorhinus kirchbergensis, Dicerorhinus mercki ou Rhinoceros mercki) est une espèce éteinte.
 Le Rhinocéros de prairie ou Rhinocéros des steppes (Dicerorhinus hemitoechus) est une espèce éteinte.
 Le Rhinocéros de Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis), petit et poilu, est la seule espèce actuelle du genre Dicerorhinus.
 Le Rhinocéros laineux ou Rhinocéros à narines cloisonnées (Coelodonta antiquitatis) est une espèce éteinte. Son parent le plus proche parmi les rhinocéros actuels est le rhinocéros de Sumatra.
 Le Rhinocéros noir (Diceros bicornis), qui vit en Afrique, est la seule espèce actuelle du genre Diceros.
 Le rhinocéros noir d'Afrique de l'Ouest, sous-espèce Diceros bicornis longipes, est déclarée éteinte par l'UICN depuis .
 Les Rhinocéros unicornes géants sont des espèces du genre éteint Elasmotherium.
 Le Rhinocéros de Bourbon (Oryctes borbonicus) est un coléoptère de la famille des scarabéidés, endémique de l'île de La Réunion.
 Bitis rhinoceros, la Vipère du Gabon de l'Ouest, est une espèce de serpents de la famille des vipéridés.
 La Blatte rhinocéros (Macropanesthia rhinoceros) est une espèce de blatte de la famille des blaberidés, originaire d'Australie.
 Le Calao rhinocéros (Buceros rhinoceros) est une espèce d'oiseau, de la famille des bucérotidés.
 L'Iguane rhinocéros (Cyclura cornuta) est une espèce de sauriens, de la famille des iguanidés.
 Le Macareux rhinocéros (Cerorhinca monocerata) est une espèce d'oiseaux marins, de la famille des alcidés.
 Les scarabées rhinocéros sont des coléoptères de la famille des scarabéidés (sous-famille des dynastinés). Notamment :
 le Scarabée rhinocéros du cocotier (Oryctes rhinoceros) ;
 le  Scarabée rhinocéros européen (Oryctes nasicornis) ;
 le Scarabée rhinocéros japonais (Allomyrina dichotoma).
 La Vipère rhinocéros (Bitis nasicornis) est une espèce de serpents, de la famille des vipéridés.
 Tetrablemma rhinoceros est une espèce d'araignées aranéomorphes, de la famille des Tetrablemmidae.

Informatique 
 Rhinoceros 3D est un logiciel de CAO utilisé notamment dans le milieu du design industriel ou de l'architecture, développé par Robert McNeel & Associates.

Culture et société

Cinéma 
 Rhinocéros (Rhinoceros) est un film britannico-canado-américain réalisé par Tom O'Horgan d'après la pièce de Ionesco, sorti en 1974.
 Chasse au rhinocéros à Budapest (Rhinoceros Hunting in Budapest) est un film de , sorti en 1997.

Littérature, théâtre et bande dessinée 
 Rhinocéros est une pièce de théâtre d'Eugène Ionesco, publiée et créée en 1959.
 Le Rhinocéros d'or est un essai historique de François-Xavier Fauvelle sur le Moyen Âge africain, paru en 2013.
 Les Rhinocéros du Kilimandjaro sont un livre-jeu écrit par François Thiéry en 1988, sixième tome de la collection C'est toi : C'est toi... l'aventurier, éditée par Magnard.
 La Corne de rhinocéros, par André Franquin, est la trente-sixième histoire et le sixième album de la série Spirou et Fantasio.

Arts plastiques 
 Le Rhinocéros est une sculpture de Xavier Veilhan, réalisée en 2000 et conservée au musée national d'Art moderne de Paris.
 Le Rhinocéros de Dürer est une gravure sur bois d’Albrecht Dürer, datée de 1515.
 Le Rhinocéros est une sculpture d'Henri-Alfred Jacquemart datant de 1878.

Musique 
 Rhinoceros est un groupe de rock américain.
 Rinôçérôse est un groupe de rock français.

Politique 
 Le Parti Rhinocéros du Canada et le Parti Rhinocéros sont deux partis politiques satiriques du Canada.

Toponyme 
 La réserve de rhinocéros de Ziwa est une réserve de faune privée à but non lucratif, située à  au nord de Kampala, en Ouganda.

Voir aussi